A 2011-es IAAF Diamond League a Diamond League atlétikai versenysorozat második szezonja. A tizennégy állomást felölelő rendezvény május 6-án kezdődött Dohában, Katarban és szeptember 16-án fejeződött be Brüsszelben, Belgiumban.

Tizenhat férfi és tizenhat női versenyszámban folytatódik a küzdelem. Minden szám hét állomáson szerepel. A versenyek során az első három helyezett 4, 2, illetve 1 pontot kap, a döntőben ezek dupláját. Az egyes versenyszámok győztese a legtöbb pontot gyűjtő versenyző lesz, aki elnyeri a Gyémánt Trófeát.

Verseny helyszínek

Nagykövetek

Versenyek

Férfiak

Nők

Versenyszámok állása

Férfi 

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

5000 m

110 m gát

400 m gát

3000 m akadály

Távolugrás

Hármasugrás

Magasugrás

Rúdugrás

Súlylökés

Diszkoszvetés

Gerelyhajítás

Női 

100 m

200 m

400 m

800 m

1500 m

5000 m

100 m gát

400 m gát

3000 m akadály

Távolugrás

Hármasugrás

Magasugrás

Rúdugrás

Súlylökés

Diszkoszvetés

Gerelyhajítás

Külső hivatkozások 
 Hivatalos oldal

Diamond League